Tissue
 Tissue banking
 Tissue simulation toolkit